Hollinderbäumer ist der Name von

 Dietrich Hollinderbäumer (* 1942), deutsch-schwedischer Schauspieler
 Nele Hollinderbäumer (* 1970), deutsche Film- und Theater-Schauspielerin
 Seth Hollinderbäumer (* 1973), deutscher Produzent